Хосе Антонио Гильен Рамирес (, род. 9 января 1968) — гондурасский шахматист, мастер ФИДЕ.

Восьмикратный чемпион Гондураса (1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2016 гг.).

В составе сборной Гондураса участник четырех шахматных олимпиад (1998, 2000, 2004, 2016 гг.).

Представлял Гондурас в чемпионате мира среди юношей (1985 г.), зональных турнирах (1998, 2000, 2001, 2004 и 2006 гг.), чемпионате Центральной Америки (1997 г.) и Ибероамериканском чемпионате (2006 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Х. А. Гильена на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Гондураса
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Мастера ФИДЕ по шахматам